Slasher (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2016 
 Slasher-film, een subgenre van de horrorfilm